Бредлі (округ, Арканзас)
Бредлі (округ, Теннессі)